Isère (rzeka) we Francji
 Isère (departament) we Francji